Graef bezeichnet folgende Unternehmen:
 Gebr. Graef, ein Hersteller von elektrischen Haushaltsgeräten sowie Schneidemaschinen 

Graef ist der Familienname folgender Personen: 
 Botho Graef (1857–1917), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Ernst Graef (1909–1985), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker
 Friedemann Graef (* 1949), deutscher Musiker
 Friedrich Graef (1860–1936), deutscher Gymnasiallehrer und Stadtarchivar
 Garry De Graef (* 1974), belgischer Fußballspieler 
 Gustav Graef (1821–1895), deutscher Historien- und Porträtmaler
 Harald Graef (* 1942), deutscher Jurist und Richter
 Heinrich Graef (1869–1945), deutscher Verwaltungsjurist, Ministerialbeamter und Provinzialdirektor in Hessen
 Hilda Graef (1907–1970), katholische Theologin und Schriftstellerin
 Jed Graef (* 1942), US-amerikanischer Schwimmer
 Nicola Graef (* 1970), deutsche Fernsehjournalistin und Dokumentarfilmproduzentin
 Paul Graef (1855–1925), deutscher Architekt und Bauforscher
 Torsten Graef, deutscher Basketballspieler
 Trude Graef (1897–1982), deutsche Malerin

Siehe auch:

 Gräf
 Gref
 Graeff
 Greef
 Gräff